Betbeder kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Betbeder (ö), 
 Betbeder (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar